A Mickey és az autóversenyzők című amerikai televíziós rajzfilmsorozat epizódjainak listája következik. Az első epizódot először Amerikában, 2017. január 15-én mutatták be az Disney Junior csatornán. Magyarországon 2017. április 26-án mutatta be a Disney Junior, míg a Disney Channel 2017. június 3-án.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad: Mickey Mouse: Mixed-Up Adventures

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái